Pteronarcella är ett släkte av bäcksländor. Pteronarcella ingår i familjen Pteronarcyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Pteronarcella